Vipera bezeichnet 
 Echte Ottern

 ist der Name von
 Mercurius de Vipera (1436–1527), italienischer römisch-katholischer Bischof